Bechtold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bechtold (1926–2012), deutscher Fußballspieler
 Albert Bechtold (1885–1965), österreichischer Bildhauer
 Arthur Bechtold (1874–1946), deutscher Arzt, Kultur- und Kunsthistoriker
 Bruce Bechtold (* 1952), deutscher Katamaransegler
 Carl von Bechtold (1791–1866), hessischer Offizier und Abgeordneter
 Dieter Bechtold (* 1934), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Erwin Bechtold (1925–2022), deutscher Maler
 Friedrich von Bechtold (1800–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Martin von Bechtold (1866–1924), hessischer Beamter, zuletzt Kreisdirektor in Offenbach
 Fritz Bechtold (1901–1961), deutscher Bergsteiger
 Gerhard Bechtold (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Bechtold (* 1947), österreichischer Künstler
 Gustav Bechtold (1876–1951), deutscher Jurist
 Heinrich Bechtold (1911–1990), deutscher Politikwissenschaftler
 Hermann von Bechtold (1836–1902), hessischer Beamter, Provinzialdirektor und Kreisrat in Gießen
 Johann Conrad Bechtold, öfter auch Jakob Conrad Bechtold (1698–1786), deutscher Kirchenmaler und Stuckateur des Barock
 Johann Georg Bechtold (1732–1805), deutscher Philosoph, Literaturwissenschaftler, Rhetoriker und evangelischer Theologe
 Otto Bechtold (1928–2019), deutscher Geistlicher
 Toni Amadeus Bechtold (* 1986), deutscher Jazzmusiker und Musikforscher
 Walter Bechtold (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Bechtold (1908–1990), deutscher NS-Funktionär, Verwaltungsbeamter und späterer Landrat in Lörrach

Siehe auch:

 Pechtold